Annone Veneto — comuna italiana do Vêneto
 Annone di Brianza — comuna italiana da Lombardia
 Castello di Annone — comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos